RS-28 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 RS-28 (Rakete), russische Interkontinentalrakete
 RS-28 (Satellit), russischer Amateurfunksatellit

Abkürzung